Frisbee - oggetto rotondo che si lancia 
 Frisbee freestyle - disciplina sportiva 
 Frisbee Guts - disciplina sportiva
 Frisbie Pie Company - azienda produttrice di torte
 Frisbee - canale televisivo italiano